Red Alert: A Path Beyond, (APB для краткости) — это тотальная конверсия игры Command & Conquer: Renegade, разрабатываемая Bluehell Productions. Проект начинался как простая модификация, но сейчас это уже отдельная игра, для пользования которой нужно только скачать её с официального сайта. A Path Beyond была хорошо воспринята и поддержана Electronic Arts. Что примечательно, это единственный фанатский проект, получивший такую поддержку.

Игровой процесс 
Red Alert: A Path Beyond основана на событиях игры Command & Conquer: Red Alert от 'Westwood Studios', и по сути является той же игрой, только в жанре FPS. Игра создана на созданном в 2001 году движке W3D от Westwood Studios, использованного для таких игр, как Earth & Beyond, Command & Conquer: Renegade и др. Игроки участвуют в наземных, воздушных и морских сражениях за разнообразные классы пехоты, управляя разной техникой, за одну из двух сторон: Советский Союз и Северо-атлантический Альянс. Некоторые карты созданы только для пехотных битв, но большинство карт всё же имеют большие размеры и основываются на танковых баталиях. История A Path Beyond очень близка к истории и окружению оригинальной стратегии: те же здания и боевые единицы, саундтрек полностью позаимствован из оригинала и дополнений, а некоторые карты основаны на картах из самого Red Alert’а.

Последняя версия игры вышла в начале апреля 2011 года и называется 2.0.0 Gamma (Гамма). A Path Beyond предоставляет намного более расширенные настройки и улучшенную графику, чем Renegade: например доступно сглаживание, шейдеры, тени высокой чёткости и улучшенная система освещения. Игра имеет собственный launcher, через который производятся все настройки игры и подключение к серверам. Раньше был только один официальный сервер, но с выходом версии 1.3.0 (Cold Fusion) их стало два: северо-американский (расположен в Техасе) и европейский (Германия). На практике популярностью пользуется только европейский сервер, даже среди американцев. Это связано с лучшим качеством европейского сервера и не настолько большим количеством постоянных игроков. Xfire имеет поддержку Red Alert: A Path Beyond, что позволяет следить за количеством проведённых за игрой временем и играющими друзьями.

Награды 
Игра неоднократно входила в Топ-100 сайта ModDB, её разработчики давали интервью разным игровым журналам, в том числе электронным.
Список наград:
 Включена в список лучших бесплатных игр 2008 года от 1UP.com в категории лучший шутер от первого лица
 Второе место в ModDB 2007 Indie Game Of The Year

Ссылки

См. также 
 
 Страница на ModDB 

Компьютерные игры по алфавиту
Бесплатное программное обеспечение